Carlos Pérez – pallamanista cubano naturalizzato ungherese
 Carlos Pérez – atleta spagnolo
 Carlos Pérez Ochoa – calciatore colombiano 
 Carlos Pérez Rial – canoista spagnolo
 Carlos Andrés Pérez – politico venezuelano
 Juan Carlos Pérez López – calciatore spagnolo
 Juan Carlos Chávez Pérez – calciatore boliviano
 Carlos Pérez – cantautore francese, fondatore del gruppo Bandolero, autore della hit Paris Latino
 Carlos Pérez – giocatore di calcio a 5 panamense
 Carlos Pérez – sollevatore nicaraguense